Hunyadi László
Hunyadi László (1431–1457) horvát bán, Hunyadi János és Szilágyi Erzsébet elsőszülött fia
Hunyadi László (1910) súlyemelő, edző
Hunyadi László (1933) romániai magyar szobrász
Hunyadi László (1936–2016) geológus, földrajztudós, mérnök
Hunyadi László (1944) közgazdász, statisztikus
Hunyadi László (1947–2011) labdarúgó (Csepel)
Hunyadi László (1948) operatőr
Hunyadi László (1951–2001) romániai magyar színész
Hunyadi László egyetemi tanár, nyelvész, MTA-doktor

Hunyady László
Hunyady László (?–1723) kinevezett személynök (1723)
Hunyady László (1959) Széchenyi-díjas fiziológus, endokrinológus, MTA-tag 

művészeti alkotások
Hunyadi László, Erkel Ferenc háromfelvonásos operája